Ordet reform har flere betydninger eller specialiseringer:
 Reform
 Reform (britisk tænketank)
 Reform, Alabama
 Reformjødedom
 Reformbevægelse
 Reformparti (flertydig)
 Adskillige Britiske Reform Acts.
 Reform (østrigsk motormærke)
 Reform (islandsk parti) – liberalt politisk parti i Island

Nyordning, omdannelse, forbedring.

Se også 
 Reformation